Karl Frahm ist der Name folgender Personen:

* Karl Frahm (Politiker) (1913–nach 1967), deutscher Politiker (NDPD)
 Herbert Ernst Karl Frahm, Geburtsname von Willy Brandt (1913–1992), deutscher Politiker (SPD)